Niemcy:
 Herrenberg – dzielnica Erfurtu
 Herrenberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen
 Herrenberg – stacja kolejowa w Herrenbergu
 Herrenberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen

Zobacz też:
 Herrnberg